Uragano Katia (2011) – uragano di categoria 4 che ha colpito l'Europa come ciclone extratropicale
 Uragano Katia (2017) – uragano di categoria 2 che ha colpito il Messico come uragano di categoria 1